Peter Müller, švicarski alpski smučar, * 6. oktober 1957, Adliswil, Švica.

Müller je v smuku nastopil na zimskih olimpijskih igrah v letih 1980 v Lake Placidu, 1984 v Sarajevou in 1988 v Calgaryju. V letih 1984 in 1988 je osvojil naslov olimpijskega podprvaka, leta 1980 pa je bil četrti. Na svetovnih prvenstvih je osvojil naslov svetovnega prvaka leta 1987 v Crans-Montani ter podprvaka v letih 1985 v Bormiu in 1989 v Vailu. V svetovnem pokalu je osvojil tri male kristalne globuse za zmago v smuku v sezonah 1978/79 in 1979/80, še trikrat je bil drugi in enkrat tretji v smuku ter dvakrat tretji v kombinaciji. Osvojil je štiriindvajset zmag, od tega devetnajst v smuku, tri v kombinaciji in dve v superveleslalomu, ter skupno 51 uvrstitev na stopničke.

Svetovni pokal

Skupne uvrstitve

Zmage

Zunanje povezave 
 

Švicarski alpski smučarji
Olimpijski tekmovalci za Švico
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Švico
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 1980
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 1984
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 1988